Шкляревский — русская фамилия.

Известные носители 
 Шкляревский, Александр Андреевич (1837—1883) — русский беллетрист, писатель, один из первых мастеров детективного жанра в Российской империи.
 Шкляревский, Алексей Сергеевич (1839—?) — российский врач, автор ряда трудов по медицине, профессор.
 Шкляревский, Игорь Иванович (1938—2021) — советский и российский поэт, переводчик.
 Шкляревский, Павел Петрович (1806—1830) — русский писатель, поэт и переводчик Байрона, Шиллера, Гёте, Горация.